Інчешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Аврам-Янку.
 Інчешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Пошага.
 Інчешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Чейка.